Der chinesische Büchertitel namens Shiwu Bencao  (食物本草) bezeichnet zwei verschiedene Werke:

1. Das Shiwu Bencao (食物本草) von Li Gao 李杲 aus der Zeit der Jurchen-Dynastie
2. Das Shiwu Bencao (食物本草) von Lu He (卢和) aus der Zeit der Ming-Dynastie